Гавіа́н (; , «яструб») — португальська власна назва.

Топоніми

Гавіан (Бразилія)

Гавіан — муніципалітет.
 Гавіан (Віла-Нова-де-Фамалікан) — парафія.